Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego Torino FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Torino FC
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach